Garnisons- och luftvärnsmuseet är ett försvarshistoriskt museum i Halmstad som ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv, SMHA.
Museet bygger på traditionerna från nedlagda Hallands regemente och förvaltar Armémuseums luftvärnssamling. År 1913 inrättades det första regementsmuseet vid Landalasjön.

Museet 
Museet disponerar lokaler på ca 500 m2 och finns sedan 2007 på ovanvåningen av soldathemmet vid Lv6.

Utställningsområden (urval)
Seriefiguren 91:an Karlsson, som kanske är Sveriges mest kända soldat och ett berömt kännetecken för Halmstad – han står staty på Storgatan. Serien skapades 1932 av Rudolf Petersson, en serievärld som skapades ur hans erfarenheter från värnplikten på I16 på Hallands Regemente.
Emil Mörckes (1861-1951) reseskildringar. Mörcke var regementschef på I16 och utsågs 1914 till Sveriges lantförsvarsminister under första världskriget. Han var en äventyrlig resenär som reste halva jorden runt under sitt liv. Reseupplevelserna skrev han ner i handskrivna volymer om vardera 600 sidor. I seriefiguren 91:ans värld är Mörcke förebild till general Rufus von Bääfenhjelm.
Luftvärnsamlingen i Skedalahed, är en rikssamling som omfattar samtliga pjäser som utnyttjats i Sveriges luftförsvar från början av 1900-talet till nutid. Luftvärnssamlingen är en av Sveriges fyra militärhistoriska rikssamlingar som ägs av Armémuseum.

Referenser

Noter

Källor 
Muséets webbsida

Museer i Halmstad
Museer i Halmstads kommun
Försvarsmakten